A von (angolosan won) két ország pénzére is utalhat:

észak-koreai von
dél-koreai von,

továbbá az izlandi Sigur Rós együttes 1997-es albumára:
Von (album)